James Clarke peut désigner :
 James Clarke (1653-?), un jacobite irlandais ;
 James Stanier Clarke (1766-1834), clergyman et bibliothécaire britannique ;
 James Clarke (1874-1929), un athlète britannique.